Фолья () — топоним:

 Фолья — река в центральной Италии.
 Монтекальво-ин-Фолья — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.
 Порту-да-Фолья — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.

Персоналии 
 Фолья, Адриано (род. 1981) — итальянский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Фолья, Антониу (род. 1971) — португальский футболист и футбольный тренер.